Диди Перего (), урожд. Айда Перего (); 14 апреля 1935 года, Милан, Королевство Италия — 28 июня 1993 года, Рим, Италия) — итальянская актриса театра и кино, актриса и режиссёр дубляжа. Принимала участие более чем в восьмидесяти фильмах и телевизионных шоу.

Является лауреатом итальянской кинопремии «Серебряная лента» 1960 года.

Биография 
Айда Перего родилась 13 апреля 1937 года в Милане, в регионе Ломбардия, Италия.

Позже актриса сменила имя на «Диди». Некоторое время она использовала сценический псевдоним — Диди Салливан.

Карьера 
Диди Перого дебютировала в кино в 1959 году в картине «Смерть друга» итальянского режиссёра Франко Росси.

В том же году она исполнила свою самую известную роль (София), в фильме о холокосте — «Капо» знаменитого режиссёра Джилло Понтекорво. За работу в этом фильме актриса получила кинопремию «Серебряная лента», как лучшая актриса второго плана.

Сразу после этого Диди сыграла главную роль в фильме «Калтики, бессмертный монстр» Марио Бавы.

Она стабильно работала, в основном, в итальянских и французских проектах с такими именитыми режиссёрами, как: братья Тавиани, Луиджи Коменчини, Рене Клеман, Этторе Скола, Филипп де Брока, а затем, в 1969 году сыграла второстепенную роль в психологической драме Сидни Люмета «Свидание».

Актриса участвовала в постановке телевизионной драмы «Рай» 1967 года. Она также появилась в нескольких британских телесериалах.

В 1988 году Диди Перего исполнила главную роль в детском фильме «Операция Попугай» режиссёра Марко Ди Тилло, по сценарию Пьеро Кьямбретти и Клаудио Делле Фратте.

Она была очень активна, как актриса озвучивания, но прежде всего в качестве режиссёра дубляжа почти ста фильмов. Диди Перего также подарила голос мадам Гардероб в дубляже классического мультфильма Диснея «Красавица и Чудовище» (1991).

Её последнее появление в кино состоялось в 1992 году, в фильме Карло Вердоне Маледетто «Будь проклят тот день, когда я встретил тебя».

Личная жизнь 
В предпоследний год своей жизни актриса перенесла хирургическую операцию, связанную с онкологическим заболеванием.

Смерть 
Диди Перего умерла от рака в 1993 году в возрасте 58 лет.

Фильмография 

{|class="wikitable sortable"
|-
!Год
!Русское название
!Оригинальное название
!Персонаж
|-
|
|Смерть друга 
|Death of a Friend
|Леа
|-
|
|Капо
|Kapo
|София
|-
|
|Калтики, бессмертный монстр
|Caltiki - il mostro immortale
|Диди Салливан
|-
|
|Психоаналитик для дам
| Le confident de ces dames
|Кэрол Крейни
|-
||
|Все по домам 
|Tutti a casa
|Катерина Бризигони
|-
|
|Мина... вне охраны 
|Mina... fuori la guardia
|Росина 
|-
|
|Достопочтенное общество 
|L'onorata società
|Владелица 'Piccola Sicilia'
|-
|
|Орден 
|The Orderly
|Валерия Бетосси
|-
|
|Как радостно жить 
|The Quelle joie de vivre
|Изабелла, анархистская активистка
|-
|
|Хроника 22-го 
|Cronache del '22
|Байс
|-
|
|Мой друг Бенито 
|Il mio amico Benito
|Италия
|-
|
|Ультиматум жизни 
|Ultimatum alla vita
|Сиссия
|-
|
|Человек, которого нужно сжечь 
|Un uomo da bruciare
|Барбара
|-
|
|Брачное беззаконие 
|I fuorilegge del matrimonio
|Катерина Ренальди
|-
|
|4 таксиста 
|I 4 tassisti 
|Филомена
|-
|
|Девушка из Пармы 
|The Girl from Parma
|Амнерис Паглюги
|-
|
|Визит 
|La visita
|Нелла
|-
|
|Солдаты и капралы 
|Soldati e caporali
|Ассунта
|-
|
|Тардоне 
|Le tardone
|Анналена Чеккарелли
|-
|
|Любовь моя 
|Amore Mio
|мать Норы
|-
|
|Легкая любовь 
|Amore facile
|Диди
|-
|
|Вырвать 
|Lo scippo
|
|-
|
|Лгунья 
|La bugiarda
|
|-
|
|Искья, операция "Любовь" 
|Ischia operazione amore
|Флавиа Перуцци
|-
|
|Бархатная рука 
|Mano di velluto 
|
|-
|
|Тото е-е 
|Totò yè yè
|Ганцина
|-
|
|Дореллик прибывает 
|Arrriva Dorellik
|Жизель Дюпон
|-
|
|Два депутата 
|I 2 deputati
|Секретарь Грассиани
|-
|
|Эротиссимо 
|Erotissimo
|Шанталь
|-
|
|Эскалация 
|Escalation
|Частный детектив
|-
|
|Страшный инспектор 
|Il terribile ispettore
|Миссис Скорзарелли-Миччи
|-
|
|Чистый, как ангел, папа сделал меня монахом... 
|Puro siccome un Angelo papà mi fece monaco... di Monza
|Перелли, гувернантка
|-
|
|Свидание (фильм, 1969) 
|La virtù sdraiata
|Нэнни
|-
|
|И наступил день чёрных лимонов 
|E venne il giorno dei limoni neri 
|Кончеттина 
|-
|
|Постарайтесь понять меня, режиссер Мариано Лауренти 
|Cerca di capirmi
|Мачеха Франко
|-
|
|Человек по прозвищу Кувалда 
|Sledge
|Элизабет
|-
|
|Мастер музыки 
|Ma che musica maestro
|Эрмелинда
|-
|
|Они пытались звонить им... больше и меньше 
|Continuavano a chiamarli... er più, er meno
|Графиня Янос
|-
|
|Их продолжали называть двумя самыми сумасшедшими пилотами в мире 
|Continuavano a chiamarli i due piloti più matti del mondo
|Жена Торричелли
|-
|
|Запрещенные истории... без одежды 
|Racconti proibiti... di niente vestiti
|Джульетта
|-
|
|Свободный самец 
|Il maschio ruspante
|Мать Рема
|-
|
|Безутешная вдова благодарит тех, кто ее утешает 
|La vedova inconsolabile ringrazia quanti la consolarono
|Франческа, мать
|-
|
|Торт в небе 
|La torta in cielo
|Телеведущая
|-
|
|Профессора сопровождают его родители 
|Professore venga accompagnato dai suoi genitori
|Андрейна Бугамелли
|-
|
|Покер в постели 
|La signora gioca bene a scopa?
|Моника Наскимбени
|-
|
|Чтобы любить Офелию 
|Per amare Ofelia
|Монахиня
|-
|
|Исследование секса  
|Sesso in testa
|Женщина из экзаменационной комиссии
|-
|
|Молодая невестка 
|La Nuora Giovane
|Лаура
|-
|
|Экзорцист: Итальянский силь 
|L'esorciccio
|Аннунциата, жена Паскуалино
|-
|
|Помолвка 
|Il fidanzamento
|Элис, сестра Мусии
|-
|
|Смеяться и шутить 
|Ridendo e scherzando
|Лина Прокаччина, жена нотариуса
|-
|
|Пиерино берёт реванш 
|Pierino la peste alla riscossa!
|Джованна, мать Пиерино
|-
|
|Новый мир (фильм, 1982) 
|Il mondo nuovo 
|Мадам Соус
|-
|
|Толстая девушка едет в Нью-Йорк 
|Cicciabomba
|Мать
|-
|
|Трансгрессия 
|La trasgressione
|Порочная графиня/профессор
|-
|
|Операция Попугай 
|Operazione pappagallo
|
|-
|
|Злая 
|Cattiva
|Старшая медсестра 
|-
|
|Женщины в юбках 
|Donne con le gonne
|Прокурор
|-
|
|Будь проклят тот день, когда я встретил тебя 
|Maledetto il giorno che t'ho incontrato
|
|-

Телевидение 
{|class="wikitable sortable"
|-
!Год
!Русское название
!Оригинальное название
!Персонаж
|-
|
|Кьяра и другие 
|Chiara e gli altri
|Бабушка Люсии
|-
|
|Эдера 
|Edera
|Матильда
|-

Награды и номинации

Награды 

 1961 — Премия «Серебряная лента» — лучшая актриса второго плана, фильм «Капо»

Примечания

Ссылки 
 
 Диди Перего на CineDataBase

Лауреаты премии «Серебряная лента»
Умершие от рака
Киноактрисы Италии‎